Por Elio Rodríguez pueden entenderse estos artículos:

 Elio Rodríguez (músico), músico cubano.
 Elio Rodríguez (futbolista), futbolista uruguayo.